Палиндром — текст, одинаково читающееся как справа налево, так и слева направо.
 Число-палиндром — число, которое в определённой системе исчисления читается одинаково как справа налево, так и слева направо.

См. также 
 Перевёртыш